Le Championnat de squash du British Open féminin 2015 est l'édition 2015 du British Open qui se déroule au KC Stadium à Kingston upon Hull du 11 au 17 mai 2015. Camille Serme gagne son premier British Open, en battant Laura Massaro en finale.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi 
 British Open
 British Open masculin 2015
 Saison 2014-2015 de la PSA

féminin 2015
Compétition de squash à Kingston upon Hull
Sport en Angleterre en 2015
Sport en mai 2015
PSA World Series 2015